Луїс Марін Бараона (1983) — чилійський футболіст
 Бараона — муніципалітет в Іспанії